Trippelalliansen kan syfta på:

 Trippelalliansen 1668 – en förbund mellan Sverige, England och Nederländerna 
 Sydamerikanska trippelalliansen från 1865 mellan Brasilien, Argentina och Uruguay riktad mot Paraguay - se Trippelallianskriget 
 Trippelalliansen – ett avtal mellan Tyskland, Österrike-Ungern och Italien att stödja varandra vid en eventuell konflikt mellan 1882 och 1915